Wāḥāt (الواحات) est un mot arabe - au pluriel - désignant les oasis, qui apparait dans plusieurs toponymes, dont :
 Al Wahat, un district de la Cyrénaïque en Libye.
 El Wahatt, une commune du centre-sud de la Mauritanie, située dans la région du Tagant.